Toledo je lahko:
 v geografiji:
Španija:
 Toledo, mesto v Španiji
 Toledo (provinca), španska provinca
Kraljevina Toledo (zgodovinska)
Nadškofija Toledo, metropolija in sedež španskega primasa
Belize:
Toledo okrožje, Belize
Toledo, Belize
Brazilija: 
Pedro de Toledo, São Paulo
Toledo, Paraná
Kolumbija:
Toledo, Norte de Santander
Filipini:
Toledo, Cebu, 
Združene države Amerike:
Toledo, Illinois 
Toledo, Iowa
Toledo, Kansas
Toledo, Ohio
Toledo, Oregon
Toledo, Washington
Urugvaj:
Toledo, Uruguay
Toledo Chico

 Vozila:
SEAT Toledo, avtomobil znamke Seat,
Triumph Toledo, propadli model

 priimek:
 Alejandro Toledo perujski predsednik,

v pomorstvu:
USS Toledo (SSN-769), podmornica ameriške mornarice
USS Toledo (CA-133), križarka ameriške mornarice